Serengeti steht für:
 Serengeti, Savanne in Afrika
 Serengeti (2011), Kinodokumentation
 Serengeti (2019), dreiteilige Dokumentation von Terra X
 Serengeti (2022), dreiteilige Dokumentation von John Downer
 Serengeti (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Serengeti (Band), schwedische Reggae-Band
 Serengeti (Distrikt), einen Verwaltungsbezirk in der Region Mara in Tansania

Siehe auch:
 Serengeti darf nicht sterben
 Serengeti Festival
 Serengeti-Katze
 Serengeti-Park